P38 (Letland), een regionale weg in Letland
 Walther P38, een 9 mm pistool
 P-38 Lightning, een Amerikaanse jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
 Papyrus 38, een papyrusrol van het Nieuwe Testament